

Geografia 
Valenzuela (Filipinas) — cidade da região de Grande Manila
Valenzuela (Paraguai) — cidade do Departamento de Cordillera

Municípios da Espanha 
Valenzuela (Córdova) — da Andaluzia
Valenzuela de Calatrava — de Castela-Mancha

Desambiguações de topônimos